Flächenbelastung bezeichnet grundsätzlich eine auf die Flächeneinheit bezogene Größe wie Kraft, Masse oder Volumen und findet u. a. in folgenden Bereichen Anwendung:

Flächenbelastung (Abwasser) ist ein Kriterium in der Abwassertechnik
Flächenbelastung (Verfahrenstechnik) ist ein Kriterium für den Mengendurchsatz bezogen auf die Fläche, beispielsweise einer Kolonne
Flächenbelastung (Flügel) beschreibt bei einem Tragflügel den Quotienten Masse pro Flächeneinheit